Krarup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Krarup (Hem Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hem Sogn
 Krarup (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Krarup Sogn
 Krarup (Møborg Sogn) – en bebyggelse i Møborg Sogn
 Krarup (Nødager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nødager Sogn
 Krarup (Tistrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tistrup Sogn

Krarup kan henvise til flere personer i Danmark:
 Krarup (slægt) – en dansk slægt

 Agner Krarup Erlang, matematiker
 Marie Krarup, politiker
 Ole Krarup, politiker og juraprofessor
 Steen Krarup Jensen, kunstner og poet
 Søren Krarup, præst og politiker
 Vilhelm Krarup, præst